Jméno Roger nosí více osobností:

 Roger I. Sicilský (1031–1101) – normanský hrabě
 Roger II. Sicilský (1095–1154) – sicilský hrabě
 Roger III. Sicilský (1170–1193) – sicilský král
 Roger II. Trencavel († 1194) – vikomt z Béziers, Carcassonne a Albi
 Roger Bacon (1214–1294) – scholastický filosof a vědec
 Roger Mortimer, 1. hrabě z Marchu (1287–1330) – anglický šlechtic
 Roger Williams (1603–1683) – novoanglický protestantský duchovní
 Roger B. Taney (1777–1864) – americký politik
 Roger Fenton (1819–1869) – britský fotograf
 Roger Casement (1864–1916) – britský diplomat a básník
 Roger Martin du Gard (1881–1958) – francouzský prozaik a dramatik
 Roger Houdet (1899–1987) – francouzský politik
 Roger Bernard (1907–1997) – francouzský spisovatel
 Roger Gilbert-Lecomte (1907–1943) – francouzský básník
 Roger Beaufrand (1908–2007) – francouzský cyklista
 Roger Revelle (1909–1991) – americký oceánograf
 Roger W. Sperry (1913–1994) – americký zoolog, neurobiolog a neurofyziolog
 Roger Caillois (1913–1978) – francouzský spisovatel, sociolog, filosof a literární kritik
 Roger Garaudy (1913–2012) – francouzský filosof
 Roger Schütz (1915–2005) – mnich
 Roger Stanier (1916–1982) – kanadský mikrobiolog
 Roger Pigaut (1919–1989) – francouzský herec a režisér
 Roger Rondeaux (1920–1999) – francouzský mistr světa cyklokrosu
 Roger Etchegaray (* 1922) – francouzský římskokatolický kněz
 Roger Hanin (1925–2015) – francouzský herec a režisér
 Roger Moore (1927–2017) – britský herec
 Roger Vadim (1928–2000) – francouzský herec, scenárista, žurnalista, publicista, režisér a producent
 Roger Penrose (* 1931) – britský matematický fyzik
 Roger Saubot (1931–1999) – francouzský architekt
 Roger C. Carmel (1932–1986) – americký herec
 Roger Bruce Chaffee (1935–1967) – americký vojenský letec a astronaut
 Roger Miller (1936–1992) – americký herec, skladatel a zpěvák
 Roger Whittaker (* 1936) – keňsko-britský písničkář
 Roger Michael Mahony (* 1936) – americký římskokatolický kněž
 Roger Zelazny (1937–1995) – americký spisovatel
 Roger K. Crouch (* 1940) – americký vědec
 Roger Ebert (1942–2013) – americký filmový kritik a scenárista
 Roger Chapman (* 1942) – britský hudebník, člen skupiny Family
 Roger Waters (* 1943) – britský hudebník, člen skupiny Pink Floyd
 Roger Daltrey (* 1944) – britský hudebník, člen skupiny The Who
 Roger Scruton (1944–2020) – britský filosof
 Roger Dean (* 1944) – britský výtvarník
 Roger Chartier (* 1945) – francouzský kulturní historik
 Roger Glover (* 1945) – britský hudebník, člen skupiny Deep Purple
 Roger D. Kornberg (* 1947) – americký biochemik
 Roger Williamson (1948–1973) – britský pilot Formule 1
 Roger Taylor (* 1949) - britský hudebník, člen skupiny Queen
 Roger Taylor (* 1960) - britský hudebník, člen skupiny Duran Duran
 Roger Collins (* 1949) – britský historik
 Roger Hodgson (* 1950) – britský hudebník, člen skupiny Supertramp
 Roger Myerson (* 1951) – americký ekonom
 Roger Milla (* 1952) – kamerunský fotbalista
 Roger Tsien (1952–2016) – americký chemik
 Roger Tallroth (* 1960) – švédský zápasník
 Roger Black (* 1966) – britský atlet
 Roger Shah (* 1972) – německý diskžokej
 Roger García (* 1976) – katalánský fotbalista
 Roger Deago (* 1977) – panamský baseballista
 Roger Federer (* 1981) – švýcarský tenista
 Roger Guerreiro (* 1982) – polský fotbalista

 Příjmení
 Ernest Roger (1864–1943) – francouzský vědec
 Michel Roger (* 1949) – francouzský politik